Trucheosaurus is een geslacht van uitgestorven rhytidosteïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Laat-Perm (ongeveer 255 miljoen jaar geleden) van het Sydney Basin, New South Wales, Australië.

Naamgeving
De fossielen van dit dier werden voor het eerst beschreven in 1909 door Arthur Smith Woodward, die de overblijfselen toeschreef aan een nieuwe soort van de amfibie Bothriceps (Bothriceps major, 'de grotere'), een geslacht dat al bekend was in het Australische Perm. Pas in 1956 leidde een herziening van de brachiopide amfibieën tot de erkenning van deze soort als het op zichzelf staande geslacht Trucheosaurus.

Het is bekend van de holotype-materialen MMF 12697a, een gedeeltelijk complete schedel, AMF 50977, een gearticuleerd postcraniaal skelet en BMNHR 3728, de tegenplaat van zowel schedel als postcraniaal skelet, gevonden in de Glen Davis-formatie. Woodward had niet in de gaten dat BMNHR 3728 de tegenplaat was van de andere twee specimina. Het geslacht werd in 1956 benoemd door David Meredith Seares Watson. De typesoort is Bothriceps major. De combinatio nova is Trucheosaurus major. De geslachtsnaam is afgeleid van het Oudgrieks truchea, 'gerafelde vodden', wegens de slechte preservering van de resten, bewaard in een laag torbaniet, de overblijfselen van de alg Reinschia.

Beschrijving 
Trucheosaurus had een breed, enigszins afgeplat lichaam, met vier korte ledematen en een massieve schedel, extreem breed aan de achterkant en nogal spits aan de voorkant. De schedel was relatief afgeplat en vormde een groot oppervlak. De ogen waren klein en naar voren gericht.

Classificatie 
Aanvankelijk toegeschreven aan de brachiopiden, werd dit dier later vergeleken met de rhytidosteïden ('amfibieën' typisch voor het Vroeg-Trias, met een driehoekige schedel): Trucheosaurus werd daarom erkend als de oudst bekende rhytidosteïde. Een naaste verwant ervan is Laidleria, bedeeld met een opmerkelijk pantser.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën